Los Pozos bezeichnet:

 Los Pozos (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Los Pozos (Cordillera), Ort in der Provinz Cordillera, Bolivien
 Flughafen Los Pozos bei San Gil, Kolumbien
 Los Pozos (Caquetá), Ort in der Provinz Caquetá, Kolumbien
 Los Pozos (Chiapas), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Los Pozos (Michoacán), Ort im Bundesstaat Michoacán, Mexiko
 Los Pozos (Sinaloa), Ort im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko
 Los Pozos (Zacatecas), Ort im Bundesstaat Zacatecas, Mexiko
 Los Pozos (Panama), Distrikt in der Provinz Herrera, Panama

 alternativer Name für die Montes Aguayo auf der Joinville-Insel, Antarktis